Alophia kan syfta på:

 Alophia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Alophia (växter) – ett släkte av växter